Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 18 лет) в Дивизионе «В» прошёл в румынском Тимишоаре. Сборная Румынии и Голландии, победитель и финалист турнира, получили право выступить в следующем году в Дивизионе «А» Чемпионата Европы.

Результаты

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Турнир за 9 — 18-е места 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах (отмечены пунктиром)

Группа G

Группа Н

Стыковые матчи 
 Матч за 17-е место
  Люксембург —  Шотландия — 50 : 34
 Матч за 15-е место
  Босния и Герцеговина —  Болгария — 68 : 75
 Матч за 13-е место
  Швейцария —  Эстония — 36 : 38
 Матч за 11-е место
  Португалия —  Израиль — 78 : 71
 Матч за 9-е место
  Германия —  Черногория — 69 : 55

Второй этап 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах (отмечены пунктиром)

Группа Е

Группа F

Игры плей-офф

Игры за 5-8-е места

Финальные игры

Финал

Итоговое положение 
 1.  Румыния — попадание в «Дивизион А»
 2.  Голландия — попадание в «Дивизион А»
 3.  Греция
 4.  Белоруссия
 5.  Хорватия
 6.  Дания
 7.  Финляндия
 8.  Англия
 9.  Германия
 10.  Черногория
 11.  Португалия
 12.  Израиль
 13.  Эстония
 14.  Швейцария
 15.  Болгария
 16.  Босния и Герцеговина
 17.  Люксембург
 18.  Шотландия

Ссылки 
Статистика турнира на официальном сайте ФИБА-Европа

2010
2010 год в баскетболе